Сальвато́ре Ланце́тти (, 1710, Неаполь, Неаполитанское королевство — 1780 Турин, Сардинское королевство) — итальянский виолончелист и композитор периода барокко.

Биография 
Учился в неаполитанской . Свою первую должность получил в Лукке, где работал вместе с Франческо Верачини, затем в 1727 — 1728 годах, а затем с 1760 вплоть до своей смерти работал при туринском дворе. Женился в 1737 году на некой Безоцци (), которая подала на развод в 1748 из-за пыток. C 1739 по 1754 год работал в Лондоне. Был учеником Джованни Лоренцо Сомиса. Давал концерты на Сицилии, первый в истории сольный виолончельный концерт в Париже (Concert Spirituel 31 мая 1736) и в Германии.

Известен как один из величайших виолончелистов своего времени. Его произведения являются достаточно сложными для XVIII века: аккорды, большие скачки по высоте, сложная техника ведения смычком и использование как ставки большого пальца левой руки.

Произведения 
 12 сонат для виолончели и basso continuo (1736)
 Principes ou l’application du violoncelle par tous les tons (1770)
 Allegro vivamente для виолончели и фортепиано

Известна публикация шести сборников сонат для виолончели и basso continuo (Opus II, транскрипция Opus’а I для флейты) и школы для виолончели Principes de l’application du Violoncelle par tous les Tons, Амстердам 1779.

 Salvatore Lanzetti (1710—1780). Ed. by Alessandro Bares. Minghen dal Viulunzel. Publ. by Musedita Edizioni Musicali, not dated.

Диcкография 
 Salvatore Lanzetti. Sonate op.I n. 5-6-7-8-9-11-12, Venezia, Nuova Era Records, 1991.
 Salvatore Lanzetti. Six Cello Solos. Balazs Mate, Hungaroton, 2006.
 Salvatore Lanzetti. Sonates a Violoncello Solo e Basso Continuo. Emmanuel Balssa, Alix Verzier, Bertrand Cuiller, Lindoro, 2006.
 Salvatore Lanzetti. Sonates puor violoncelle, opus 1. Gaetano Nasillo, Andrea Marchiol, Sara Bennice, Zig Zag, 2007.

Примечания

Литература 
 Enciclopèdia Espasa Volum № 29, p. 745, ISBN 84 239-4529-4
 Claudio Ronco. Salvatore Lanzetti, Napolitano. Sonate op.I n. 5-6-7-8-9-11-12, Venezia, Nuova Era Records, 1991.

Композиторы Италии XVIII века